Vukotići' est un toponyme qui peut désigner :
Vukotići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité d'Olovo, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vukotići, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Zenica, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.